Conda steht für:

 Conda (Angola), Ortschaft und Landkreis in der Provinz Cuanza Sul, Angola
 Conda (Idaho), gemeindefreies Gebiet im Caribou County, Idaho, Vereinigte Staaten
 Conda-Foli, picardischer Name von Condé-Folie, Gemeinde im Département Somme, Frankreich
 Kanton Conda, Kanton im Municipio Pocona, Departamento Cochabamba, Bolivien
 Conda (Paketverwaltung), freie Software für Paketverwaltung
 Arena Condá, Fußballstadion in der Stadt Chapecó, Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien